Новопавловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Новопавловское сельское поселение — входит в Белоглинский район Краснодарского края
 Новопавловское сельское поселение — входит в Красноперекопский район Республики Крым